Kotwa może dotyczyć: 
 Kotwa (kotew) – element konstrukcji budowlanej
 Kotwa – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh